Colônia Santo Antônio é um bairro do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. Localiza-se na Zona Norte da cidade. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de  em 2010.

Integram o bairro, os loteamentos Bom Pastor, Recreio Canaã (uma pequena porção) e Santo Antônio.

Dados do Bairro 
 População: .

Transportes 
Colônia Santo Antônio é servido pela empresa de ônibus Via Verde Transportes Coletivos, com a linha 454.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Norte de Manaus

Bairros de Manaus
Zona Norte de Manaus